Fumeaux ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Fumeaux (* 1988), Schweizer Radrennfahrer
 Juan Martín Fumeaux (* 2002), uruguayischer Tennisspieler